Домб (дільниця Катовиць)
 Домб (хокейний клуб, Катовиці)
 Домб (футбольний клуб, Катовиці)

Див. також 
 ГКС (Катовиці)